Gustav-Radbruch-Haus bezieht sich auf:

 Gustav-Radbruch-Haus (Hamburg), Studentenwohnheim Hamburg
 Gustav-Radbruch-Haus (Heidelberg), Studentenwohnheim Heidelberg
 Gustav-Radbruch-Haus (Kiel), Förde-Volkshochschule (davor Knabenrealschule) in Kiel 
 Beiname der Justizvollzugsanstalt Frankfurt am Main IV